Try This with Your Eyes Closed — дебютный демо-EP пост-хардкор группы Alesana, вышедший в 2005 году. Все песни из альбома были записаны повторно, за исключением «Not a Single Word About This». Эта EP была переиздана.

Список композиций 

 1, 6, и 7 треки были перезаписаны для первого альбома On Frail Wings of Vanity and Wax.
 2, 3, и 5 треки были перезаписаны для второго альбома Where Myth Fades to Legend.
 Трек «Early Mourning» является бонус треком и опубликован только на специальном CD издании.

Альбомы 2005 года
Альбомы хардкор-панка
Дебютные мини-альбомы 2005 года